Jaciara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaciara (ort), Mato Grosso, 
 Jaciara (kommun), Mato Grosso, 
 Jaciara (flygplats), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar